Terma puede referirse a:
 Las termas romanas, recintos públicos destinados a baños típicos la civilización romana;
 Los lugares con aguas termales e infraestructura para su aprovechamiento;
 Terma (Grecia), una antigua ciudad griega;
 Terma (budismo), concepto religioso; o
 «Terma», noveno episodio de la cuarta temporada de la serie de televisión The X-Files.